Das 33. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 28. Juni bis zum 5. Juli 1987 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann die DDR in der Besetzung Thomas Emmrich, Ralf Lichtenfeld und Dietrich Schirmann. Das Herreneinzel gewann der Russe Dmitri Lomanow im Finale gegen Gunter Wehnert. Das Halbfinale erreichte Dietrich Schirmann. Im Herrendoppel waren Thomas Emmrich und Ralf Lichtenfeld erfolgreich. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann Bulgarien mit Raliza Miloriewa und Dora S. Rangelowa. Im Dameneinzel gewann zum vierten Mal die Ungarin Éva Rózsavölgyi. Das Damendoppel ging an die beiden Tschechoslowakinnen Zuzana Bódayová und Denisa Silvanová.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 31. Jahrgang (1987), Heft 5 (fälschlicherweise mit 32. Jahrgang bezeichnet)

1987
Tennisturnier 1987
Tennisturnier in Zinnowitz